Erik Doornbos (1972), een Nederlands voetballer
Harald Doornbos (1967), een Nederlands journalist
Jan Klazes Doornbos (1885-1958), een Nederlands burgemeester
Robert Doornbos (1981), een Nederlands autocoureur

Personages in de Nederlandse televisieserie Voetbalvrouwen:
Danny Doornbos
Renske Doornbos